England U/19-kvindefodboldlandshold er det kvindelige landshold for kvinder under 19 år i England administreret af The Football Association (FA). Holdet repræsenterer England, ved internationale U/19-fodboldturneringer arrangeret af FIFA og UEFA samt i venskabskampe mod andre nationale fodboldforbunds udvalgte U/19 hold.

U/19 EM i fodbold for kvinder

Eksterne henvisninger 

U/19-kvindefodboldlandshold
U/19-fodboldlandshold